|-
| (128601) 2004 QS12||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128602) 2004 QL13||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128603) 2004 QP13||||22 серпня 2004||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (128604) 2004 QO14||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128605) 2004 QF15||||22 серпня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128606) 2004 QY17||||19 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128607) 2004 QJ18||||20 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128608) 2004 QR18||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128609) 2004 QB19||||22 серпня 2004||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (128610) 2004 QR20||||20 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128611) 2004 QB21||||20 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128612) 2004 QW21||||25 серпня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128613) 2004 QB22||||24 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128614) 2004 QO24||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128615) 2004 QR24||||26 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (128616) 2004 QA25||||24 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128617) 2004 QB25||||24 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128618) 2004 QH25||||19 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128619) 2004 QN25||||25 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (128620) 2004 QC26||||25 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128621) 2004 RD||2004 RD||2 вересня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| 128622 Rudis||2004 RU||4 вересня 2004||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (128623) 2004 RP2||||5 вересня 2004||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (128624) 2004 RU3||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128625) 2004 RO4||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128626) 2004 RF7||||5 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 128627 Оттмарсайм (Ottmarsheim)||||6 вересня 2004||Оттмарсайм||Клодін Ріннер
|-
| (128628) 2004 RX8||||6 вересня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (128629) 2004 RS10||||7 вересня 2004||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (128630) 2004 RM11||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128631) 2004 RN11||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128632) 2004 RT11||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 128633 Queyras||||8 вересня 2004||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (128634) 2004 RF13||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128635) 2004 RE19||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128636) 2004 RJ22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128637) 2004 RK22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128638) 2004 RT22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128639) 2004 RU22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128640) 2004 RZ22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128641) 2004 RE25||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (128642) 2004 RK27||||6 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128643) 2004 RM30||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128644) 2004 RW32||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128645) 2004 RA35||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128646) 2004 RT36||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128647) 2004 RC39||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (128648) 2004 RT42||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128649) 2004 RC44||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128650) 2004 RN44||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128651) 2004 RP44||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128652) 2004 RJ45||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128653) 2004 RT45||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128654) 2004 RU47||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128655) 2004 RD49||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128656) 2004 RG49||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128657) 2004 RN50||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128658) 2004 RJ51||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128659) 2004 RC52||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128660) 2004 RH55||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128661) 2004 RT55||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128662) 2004 RW55||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128663) 2004 RY55||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128664) 2004 RJ56||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128665) 2004 RK57||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128666) 2004 RE59||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128667) 2004 RL59||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128668) 2004 RP60||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128669) 2004 RA61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128670) 2004 RB61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128671) 2004 RG61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128672) 2004 RK61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128673) 2004 RM61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128674) 2004 RJ62||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128675) 2004 RU62||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128676) 2004 RC63||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128677) 2004 RD63||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128678) 2004 RW64||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128679) 2004 RB65||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128680) 2004 RF69||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128681) 2004 RS75||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128682) 2004 RT75||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128683) 2004 RJ77||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128684) 2004 RN77||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128685) 2004 RT79||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128686) 2004 RE80||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128687) 2004 RV81||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128688) 2004 RT82||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128689) 2004 RE83||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128690) 2004 RZ85||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128691) 2004 RL89||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128692) 2004 RO90||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128693) 2004 RZ92||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128694) 2004 RD93||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128695) 2004 RH97||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (128696) 2004 RV97||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128697) 2004 RW97||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128698) 2004 RD99||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128699) 2004 RX99||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (128700) 2004 RA100||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

128600